, відомі носії:
 Козлов Сергій Григорович (авіаконструктор) (1894–1963) — радянський військовий авіаконструктор.
 Козлов Сергій Григорович (письменник) (1939–2010) — російський письменник, дитячий казкар, поет.
Сторінки зі списками повних тезок